Еньєвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Еньєвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель